Jméno a příjmení František Kubíček má více nositelů:

 František Kubíček (poslanec 1945–1946) – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 František Kubíček (poslanec 1990–1992) – slovenský a československý politik, poslanec za komunisty v letech 1990–1992